1. HRL 1997./98. je bila sedma sezona hrvatskog prvenstva u rukometu za muškarce, a naslov je obranio Zagreb pod nazivom Badel 1862.

Tablica

Izvori 
 Fredi Kramer, Dražen Pinević: Hrvatski rukomet = Croatian handball, Zagreb, 2009.; str. 179

Poveznice 
 1.B HRL 1997./98.
 2. HRL 1997./98.
 4. rang 1997./98.

1997-98
m-1A